Roquetaillade est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Roquetaillade (Aude), commune déléguée de la commune de Roquetaillade-et-Conilhac située dans le département de l'Aude et la région Occitanie ;
 Roquetaillade-et-Conilhac, commune française du département de l'Aude issu de la fusion de Roquetaillade et Conilhac en 2019.
 Roquetaillade (Aveyron), ancienne commune aujourd'hui intégrée à Montjaux.
 Roquetaillade, hameau de la commune française de Montégut dans le département du Gers et la région Occitanie ;
 Le château de Roquetaillade, situé à Mazères, dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Rivière Roquetaillade, un affluent du lac Pascalis, coulant dans Senneterre (paroisse) et de Belcourt, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Patronyme 

 Jean de Roquetaillade, théologien, polémiste et alchimiste français du .